Kitzstein ist der bzw. ein Name folgender Berge und Erhebungen in den Alpen:

 Gabel (Radstädter Tauern) (), Berg in den Radstädter Tauern, Salzburg
 Kitzstein (), Gipfel beim Geißstein in den Kitzbüheler Alpen, Tirol
 Kitzstein (), Gipfel beim Bosruck in den Ennstaler Alpen, Oberösterreich und Steiermark
 Kitzstein (), Gipfel beim Guffert in den Brandenberger Alpen, Tirol
 Kitzstein (), einer von vier Gipfeln des Heuberges in den Chiemgauer Alpen, Bayern
 Kitzstein (Hochschwabgruppe) (), Berg in der Hochschwabgruppe, Steiermark